

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3
 Dobrowoda – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna 
 Dobrowoda – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele 
 Dobrowoda – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Inne 
 Dobrowoda – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Dobrów, Dobrowody
 Dobrowoda Poduchowna, Dobrowoda Poduchowna Pierwsza, Dobrowoda Poduchowna Druga, Nowa Dobrowoda